Фейсал ибн Абдалла ибн Абдул-Азиз Аль Сауд (;  ок. 1963) — саудовский принц, глава саудовского Красного Полумесяца (2006—2016), сын бывшего короля Саудовской Аравии Абдаллаха ибн Абдул-Азиза Аль Сауда.

Биография 
Родился  в семье будущего короля Саудовской Аравии принца Абдаллы ибн Абдул-Азиза и стал четвёртым его сыном. Дата рождения неизвестна, но возможно родился в начале 1960-х годов.

Обучался в  королевской военной академии в Сандхерсте,но бросил там обучение. Окончил Американский университет в Лондоне в 1983. 

В 1988 окончил специальный курс в области безопасности и разведывательных исследований в британской армии.
Фейсал являлся советником тогда ещё наследного принца Абдаллы ибн Абдул-Азиза.

В 1991 году назначен генеральным директором департамента документации и информации Национальной гвардии Саудовской Аравии (находился в этой должности до 2000). С 2000 по 2006 был советником главы общей разведки Саудовской Аравии.

20 ноября 2006 был назначен главой Красного Полумесяца Саудовской Аравии в ранге министра. Он был в этой должности до 2016 года.

Был в  числе арестованных принцев в ноябре 2017 года и был освобождён в декабре.

Вновь арестован в марте 2020 года.

Семья

Жёны 
 Нура бинт Ахмед ибн Абдул-Азиз Аль Сауд
 Фахда бинт Хуссейн аль-Азель

Дети 
Сыновья
 Принц Абдул-Азиз ибн Фейсал ибн Абдаллах Аль Сауд
 Принц Мохаммед ибн Фейсал ибн Аюдаллах Аль Сауд
Дочери
 Принцесса Латифа бинт Фейсал ибн Абдалла Аль Сауд
 Принцесса Абир бинт Фейсал ибн Абдалла Аль Сауд
 Принцесса Джасминэ бинт Фейсал ибн Абдалла Аль Сауд
 Принцесса Лулу бинт Фейсал ибн Абдалла Аль Сауд
 Принцесса Алия бинт Фейсал ибн Абдалла Аль Сауд
 Принцесса Хасса бинт Фейсал ибн Абдалла Аль Сауд
 Принцесса Хала бинт Фейсал ибн Абдалла Аль Сауд

Примечания

Ссылки 
 
 
 

 

Родившиеся в 1960-е годы
Внуки Абдул-Азиза ибн Сауда
Выпускники Американского университета в Лондоне
Персоналии:Красный Крест